Катценштейн (Катценштайн) () — фамилия:

* Катценштайн, Вальтер (1878—1929) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Катценштейн, Ури (1951—2018) — израильский скульптор и музыкант.
 Катценштейн, Франц (1898—1963) — немецкий арт-дилер и владелец художественной галереи.

См. также 
 Каценштейн